Дахнов — фамилия; имеет женскую форму Дахнова.
 Дахнов, Владимир Николаевич (1905—1984) — заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Дахнов, Николай Яковлевич (1862—1930) — выдающийся лесовод, лесничий Великоанадольского леса, садовник.
 См. также 
 Дахно